Le tournoi de tennis de Moscou 2011 s'est déroulé du 17 au 23 octobre à Moscou.

Faits marquants 
 Janko Tipsarević remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Viktor Troicki. Il emporte ainsi son  ATP en simple.
 En double, František Čermák et Filip Polášek s'imposent en finale face à Carlos Berlocq et David Marrero. Il s'agit du  en double pour Čermák et du  pour Polášek.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2011) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Kremlin
ATP 2011
Sport en Russie en 2011
Tennis en octobre 2011